Murdoc Alphonce Niccals, né le  à Stoke-on-Trent, est un bassiste britannique de fiction, membre du groupe virtuel Gorillaz. Il est le bassiste et fondateur du groupe. Il est inspiré de Keith Richards, le guitariste des Rolling Stones (comme le dessinateur du groupe l’a annoncé dans une interview). Pour ce qui est des représentations live (Morgan était à l'origine un musicien du groupe Senseless things, tout comme Cass Browne, le batteur de Gorillaz). Il a été créé, comme les autres membres du groupe, par Jamie Hewlett et Damon Albarn.

Biographie fictive 
Murdoc est né dans la région du Staffordshire, en Angleterre. Il est le fondateur du groupe Gorillaz et son leader autoproclamé. Il joue de la guitare basse.

Le passé de Murdoc est méconnu. Nous apprenons dans la biographie Rise Of The Ogre qu'il a eu une enfance malheureuse et qu'il fut abandonné par sa mère alors qu'il était bébé. Il vécut alors avec son père, Sebastian, un être débauché, alcoolique, vicieux et très violent. Murdoc a un frère aîné: Hannibal Niccals. Ce dernier est le responsable de 2 des 8 fractures du nez de son frère mais c'est également grâce à Hannibal que Murdoc fut introduit à la musique. Il est dit que Murdoc a eu sa première fois à 9 ans, ce qui lui a apparemment fait perdre le sourire depuis. Il est dit aussi qu'il fut forcé par son père à participer à un concours de talents organisé par le pub du coin pour gagner de l'argent (il dut chanter "I've Got No Strings" déguisé en Pinocchio).
 
Avant de fonder Gorillaz, Murdoc a joué dans plusieurs groupes dont l'Histoire n'a pas retenu le nom, dont un groupe de metal.

Sa rencontre avec les autres membres du groupe se produit vers la fin des années 90, lorsqu'il blesse accidentellement 2-D en défonçant la vitrine de son magasin de musique avec sa voiture. Arrêté peu de temps après le drame, Murdoc est chargé de s'occuper de sa victime, proche d'un état végétatif. Cependant, l'incorrigible loubard parvient à faire revenir 2-D à la raison, en le blessant de nouveau à un œil en exécutant une cascade au volant de sa voiture.

C'est ainsi que les deux hommes mettent progressivement sur pied le projet Gorillaz. Ils sont bientôt rejoints par Russel Hobbs (qui travaillait dans un magasin de musique comme 2D et que Murdoc décide de kidnapper) et Noodle. Cette dernière remplace Paula Cracker, qui avait failli être la guitariste officielle mais à la suite d'une relation sexuelle avec Murdoc, elle est renvoyée du groupe. 

Après le succès de leur premier album, Gorillaz se lance dans une tournée internationale mais c'est un désastre. Pour ne rien arranger, Little Jimmy Manson, un psychopathe obsédé par l'idée de tuer Murdoc, convoque un garçon-démon pour qu'il espionne le groupe.

Pendant le premier hiatus du groupe en 2003, on ne sait pas trop ce que les 4 ont fait de leur côté (à part Noodle qui en a profité pour faire des recherches sur son passé) mais on sait néanmoins que Murdoc aurait été condamné à 30 ans de prison au Mexique mais qu'il a réussi à s'échapper grâce à l'aide de criminels mexicains et un mannequin en papier mâché le représentant. Après son évasion, il retourne aux Kong Studios et y trouve Noodle, qui avait déjà entièrement composé l'album Demon Days.

Après la sortie du clip El Mañana et durant les années suivantes, les propos de Murdoc dans les interviews concernant la mort supposée ou non de Noodle sont assez contradictoires : dans Rise of The Ogre, il a affirmé que Noodle était toujours vivante avant de se rétracter quelques années plus tard. Il a aussi affirmé que ce qui s'était passé dans le clip serait une conspiration du fameux Little Jimmy Manson, qui aurait comme but de saboter Gorillaz. Toujours selon Murdoc, Jimmy aurait été auditionné quand le groupe recherchait quelqu'un pour la guitare et aurait été recalé à l'arrivée de Noodle, ce que Jimmy prit très mal. Ce dernier finira mort dans un crash d'hélico. 

Depuis le , Murdoc anime une émission entre minuit et une heure le vendredi soir sur Virgin Radio

Cinq ans après la sortie de l'album Demon Days, Murdoc décide de quitter l'Angleterre pour se réfugier au calme sur Plastic Beach, une île méconnue, située au cœur du Pacifique. Décidé à enregistrer un nouvel album pour Gorillaz et devenu le seul membre actif du groupe après sa dissolution, il veut faire revenir 2D de gré ou de force pour l'obliger à travailler sur l'album avec lui. Il retrouve sa trace, le fait gazer et lui fait rejoindre l'île. Il crée une version robotisée de Noodle, la "vraie" Noodle étant crue morte, à partir de l'ADN de cette dernière. Ce cyborg lui sert de guitariste pour ses compositions, et surtout de garde du corps puisqu'il est doté de canons et d'autres armes à feu intégrées à son "corps".

Caractère et signes particuliers 
Murdoc est porté sur le tabac et l'alcool et mène une vie assez désorganisée. Adonné au satanisme, il éprouve une réelle fascination pour ce qui est amoral. Un de ses défouloirs consiste à taper sur le pauvre 2-D qui, malgré ces maltraitances, continue d'idolâtrer son bourreau, croyant naïvement que celui-ci lui a sauvé la vie. Il est également très axé sur ses véhicules modifiés.

Ses contacts avec les autres membres du groupe ne sont pas toujours faciles en raison d'une humeur instable. En dépit de son âge, son comportement est plus celui d'un adolescent que d'un adulte. Il est très probable que son caractère irritable et violent soit dû à son enfance abusive. De fait, Murdoc a du mal à contrôler sa colère et à exprimer le moindre sentiment d'affection. On ignore ce qu'il pense réellement des autres membres du groupe, mais il a montré à plusieurs reprises des signes d'attachement envers eux. Ainsi, il a parfois vanté les capacités étonnantes de 2D, de même qu'il a témoigné une sincère affection envers Noodle. Ses contacts avec Russel semblent plus conflictuels, aussi ne l'a-t-il pas invité à venir travailler sur le troisième album du groupe, provoquant la colère de ce dernier. De manière générale, Murdoc a souvent tenté d'intimider les autres membres du groupe pour qu'ils aillent dans son sens. 

En matière d'influences musicales, on trouve Black Sabbath, les Clash, David Bowie ou encore les Rolling Stones. Dans la Phase 3, le caractère de Murdoc devient plus sombre et plus méchant, principalement par le fait qu'il kidnappe 2D pour le forcer à revenir ou encore qu'il crée Cyborg Noodle sans se préoccuper si la vraie était réellement morte (quand il a hacké les radios du NME et de Yahoo pour promouvoir Plastic Beach, il a en effet annoncé qu'après El Mañana, Noodle n'avait jamais été secourue) 

Parmi les projets futurs que Murdoc a en tête, il y a la création d'un album solo de death metal et avoir sa carte de membre de l'Église de Satan.     

Murdoc ignore les règles d'hygiène les plus élémentaires. Mais ça ne l'empêche pas d'avoir beaucoup de succès auprès des femmes. 

Ce personnage est la caricature morale de Alex James, bassiste de l'ancien groupe de Damon Albarn, Blur. Jamie Hewlett en a accentué les défauts pour créer un être amoral, sale et sombre, qui s'avère être véritablement attachant.

Physique 

L'anatomie de Murdoc est singulière. Personnage décharné au teint cireux, il est doté d'un nez très déformé à la suite de nombreuses fractures, et d'une langue reptilienne, anormalement longue. Autre particularité frappante, Murdoc a les yeux vairons ; la pupille de son œil gauche est rose, tandis que celle de droite est brune.

Il porte souvent une Croix de saint Pierre autour du cou, comme symbole satanique.

Parfois, Murdoc se vernit l'ongle de l'auriculaire de la main droite en rouge, laissant les autres ongles sales et mal coupés.

Depuis 2010, Murdoc est représenté avec un visage plus fin et une peau verdâtre. Ses cheveux, originellement noirs, ont pris une couleur gris sombre.

Depuis fin 2014, dans certains dessins que poste Jamie Hewlett sur son compte Instagram officiel, on voit pour la première fois les sourcils de Murdoc, sa frange étant légèrement plus courte que précédemment.

Lien externe 
 
 
 
 Biographie de Murdoc sur le site officiel de Gorillaz

Notes et références 

Bassiste anglais de rock
Membre de Gorillaz
Musicien de fiction
Personnage de fiction anglais
Naissance à Stoke-on-Trent
Naissance en juin 1966